Planet Punk — шестой студийный альбом немецкой панк-рок группы die ärzte, вышедший 18 сентября 1995 года. В официальной биографии группы, Фарин Урлауб назвал Planet Punk своим самым любимым альбомом из их творчества. Оформление альбома выдержано в стиле фэнзина — популярного в то время в панк-культуре самодельного печатного издания. Альбом стал успешным, занял 2 место в немецком чарте, продержавшись там 42 недели, и был удостоен платинового + золотого статуса.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Die Ärzte